Az 1916–1917-es magyar labdarúgó-bajnokság másodosztálya 14. alkalommal került kiírásra. Kétévi szünet után indult újra a bajnokság 11 csapattal. A győztes MÁV Gépgyár jutott fel a Fővárosi TK pedig kiesett az első osztályból.

A következő idényben már 24 csapattal, két csoportban mérkőztek a másodosztályú klubok.

A végeredmény 

Megjegyzés: A győzelemért 2, a döntetlenért 1 pont járt.

Lásd még 

 1916–1917-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Külső hivatkozások 
  A magyar labdarúgó-bajnokságok végeredményei 1910-től 1920-ig RSSSF 

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 2
Magyar 2